New Invention – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 New Invention – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands